Izu (Shizuoka), een stad in de Japanse prefectuur Shizuoka.
 Izu (provincie), een voormalige provincie van Japan.
 Izu-eilanden, een groep vulkanische eilanden in Japan die ten zuidoosten van het schiereiland Izu liggen.
 Izu (schiereiland), een groot, bergachtig schiereiland gelegen in Japan, ten westen van Tokio aan de kust van de Grote Oceaan.
 Izu-lijster, een lijster
 Izu (album), livealbum van Tangerine Dream